Bemberg ist

ein Familienname:
 Herman Bemberg (1861–1931), französisch-argentinischer Komponist
 Hans von Bemberg (1892–1958), deutscher Landwirt
 Julius von Bemberg (1836–1903), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 María Luisa Bemberg (1922–1995), argentinische Drehbuchautorin, Film- und Theaterregisseurin
 Robert von Bemberg-Flamersheim (1868–1949), deutscher Landrat und Polizeipräsident

ein Ortsname:
 Bemberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Bemberg (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bemberg (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Bemberg (Rot am See), Ortsteil der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bemberg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Sonstiges
 Bemberg (Hemer), Berg in der Stadt Hemer, Nordrhein-Westfalen
 Bemberg (Mangfallgebirge), Berg am Nordrand des Mangfallgebirges, Oberbayern
 Hochwasserrückhaltebecken Bemberg
 J. P. Bemberg, ehemaliges Textilunternehmen
Markenname für Kupferseide